Celestin je lahko:

 Celestin, moško osebno ime 
 Papež Celestin, ime več papežev
 Celestin (priimek), priimek več znanih ljudi
 celestin (mineral)